Fotbollsallsvenskan 1969 spelades 19 april–25 oktober 1969, och vanns av IFK Göteborg. Vårsäsongen spelades 19 april–12 juni medan höstsäsongen spelades 14 augusti–25 oktober.

Förlopp
Nykomlingar den här säsongen var Sirius och Jönköping Södra, vilka båda två inte lyckades hålla sig kvar i allsvenskan utan åkte ur serien efter säsongen 1969. Sirius återvände till allsvenskan redan inför säsongen 1973 men för Jönköpings Södra skulle det dröja ända till säsongen 2016 innan man återvände till allsvenskan. Sirius stod också för bedriften att i det allsvenska kvalet 1968 notera ett publikrekord på 12 446 personer i matchen mot Landskrona och sedan i en seriematch mot Jönköping 1969 tangera detta rekord, då återigen 12 446 personer kom. Två poäng ovanför Jönköping låg två lag som båda fått ihop 17 poäng, nämligen AIK och Elfsborg. AIK hade en svår inledning på säsongen och kunde på de tio första matcherna bara få med sig fyra poäng genom lika många oavgjorda matcher, men kunde genom en bättre avslutning på säsongen rädda sig kvar i serien.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan 
 16 mål: Reine Almqvist, IFK Göteborg
 14 mål: Tord Ljunggren, Östers IF
 13 mål: Yngve Hindrikes, Örebro SK
 12 mål: Staffan Tapper, Malmö FF
 11 mål: Claes Cronqvist, Djurgårdens IF

Publiksiffror

Högsta publiksiffror 
 43 130: IFK Göteborg–Gais 2–0, Nya Ullevi den 4 juni 1969
 39 370: Gais–IFK Göteborg 1–1, Nya Ullevi den 2 september 1969

Högst publiksnitt per lag 
 18 630: IFK Göteborg
 11 509: Gais
 10 861: Malmö FF

Svenska mästarna 
Tränare: Bertil "Bebben" Johansson

Källor

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1969
1969
Fotbollssäsongen 1969